Corinthian est le terme anglais pour «  », qui relève de la cité grecque de Corinthe.

Clubs brésiliens de football 

 Sport Club Corinthians Paulista, basé à São Paulo ;
 Sport Club Corinthians Alagoano, basé à Maceió ;
 Sport Club Corinthians Paranaense, basé à Curitiba.

Clubs anglais de football 

 Corinthians FC, basé à Londres.

Clubs irlandais de rugby 

 Galway Corinthians RFC, basé à Galway.

Clubs brésiliens de basket-ball 

 Sport Club Corinthians Paulista, section basket-ball du club du même nom cité plus haut.

Voir aussi